A virtualização de desktop ou Virtual Desktop Infrastruture (VDI) é um método de emular a estação de trabalho de um usuário para que ela possa ser acessada em um dispositivo conectado remotamente. Ao separar o desktop do usuário dessa maneira, as organizações podem permitir que os usuários trabalhem de praticamente qualquer lugar com uma conexão de rede, usando qualquer desktop, laptop, tablet ou smartphone para acessar recursos corporativos, independentemente do dispositivo ou do sistema operacional usado pelo usuário remoto.

A virtualização de desktop remoto é geralmente baseada em um modelo cliente/servidor, em que o sistema operacional e os aplicativos escolhidos por uma organização são executados em servidores localizados na nuvem ou no data center. Nesse modelo, toda interação com o usuário ocorre no dispositivo local de sua escolha, lembrando os chamados terminais "burros" que eram populares em mainframes e primeiros sistemas Unix.

O software de virtualização de desktop fornece aos administradores de TI controles de segurança centralizados que definem quais dados e aplicativos os usuários podem acessar. Se as permissões de um usuário mudarem quando ele sair da empresa, a virtualização de desktop permite que a TI remova rapidamente o acesso desse usuário ao desktop virtual permanente e a todos os seus dados, sem precisar desinstalar manualmente tudo do dispositivo para esse usuário. E como todos os dados corporativos residem no data center e não em cada máquina, um dispositivo perdido ou roubado não apresenta o mesmo risco. Se alguém rouba um laptop e usa a virtualização de desktop, não há dados corporativos na máquina real, então o risco de vazamento é baixo.

Tipos de virtualização de desktop

Virtual Desktop Infraestruture 
A Virtual Desktop Infrastruture (VDI) ou Infraestrutura de Desktop Virtual é um tipo de virtualização de desktop que simula a hospedagem de um sistema operacional de desktop como sessões de desktop virtual que são executadas em máquinas virtuais no data center local ou na nuvem.

Remote Desktop Services 
A Remote Desktop Services (RDS) ou Serviços de Área de Trabalho Remota é um tipo de virtualização de desktop que permite incluir o fornecimento de aplicativos virtualizados individuais, de acesso seguro através de dispositivos conectados remotamente, dando capacidade ao usuário remoto de executar aplicativos e áreas de trabalho na nuvem.

Desktop-as-a-Service 
O Desktop-as-a-Service (DaaS) ou Desktop como Serviço é um tipo de virtualização de desktop em que um provedor de serviços fornece os desktops virtuais aos usuários remotos, licenciados com uma assinatura por usuário. Os provedores de serviços gerenciam os desktops executados pelo usuário remoto em máquinas virtuais hospedadas em infraestruturas de computação.

Ligações externas 
O que é Virtualização de Desktops, em Blog Blue Solutions

Computação centralizada
Ambiente de trabalho remoto
Thin client